Pielgrzym Polski – czasopismo wydawane na emigracji w latach 1832–1833
 Pielgrzym Polski – organ prasowy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego

Zobacz też 
 Wydawnictwo Pielgrzym Polski